Oraon ist der Name:
 von Rameshwar Oraon (* 1947), indischer Politiker
 eines indischen Volksstammes, siehe Oraon (Volk)
 die Sprache einer indischen Volksgruppe, siehe Oraon (Sprache)